Het chemisch element gallium (Ga), met een atoommassa van 69,723(1) u, bezit twee stabiele isotopen: gallium-69 en gallium-71, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 60%). De overige 28 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van gallium is gallium-86, met een halfwaardetijd van ongeveer 30 milliseconden. De langstlevende is gallium-67, met een halfwaardetijd van 3,26 dagen.

Gallium-67 
Gallium-67 is een gammastraler en wordt gebruikt in de nucleaire geneeskunde als beeldvormer. De isotoop vervalt via elektronenvangst naar de stabiele isotoop zink-67:

Gallium-68 
De isotoop gallium-68, met een halveringstijd van 68 minuten, is een positron-emitter die gevormd wordt uit germanium-68. Gallium-68 wordt gebruikt in de positronemissietomografie.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element